Сезон 2014/2015 годов стал для ФК «Реал Сосьедад» 68-м в главной испанской футбольной лиге.

Команда 2014/15

Состав команды 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Реал Сосьедад» в сезоне 2014/2015 годов.

Чемпионат Испании 2014/15 
Основная статья: Чемпионат Испании по футболу 2014/2015

Результаты матчей

Лига Европы УЕФА 2014/15

Третий квалификационный раунд

Раунд плей-офф

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Реал Сосьедад»  
 ФК «Реал Сосьедад» в сезоне 2014/15 на сайте bdfutbol.com

2014/2015
Реал Сосьедад